Insatiable (álbum) - álbum de estreia da cantora irlandesa Nadine Coyle
 Insatiable (canção de Darren Hayes)
 Insatiable (canção de Nadine Coyle)
 Insatiable (série de televisão)

Desambiguação